Loic peut faire référence :

 au prénom Loïc
 au programme informatique LOIC (pour Low Orbit Ion Cannon) qui permet des attaques par déni de service